Hrvatska:
 Soline (Bosiljevo), naselje u Općini Bosiljevo, Karlovačka županija
 Soline (Dobrinj), naselje u Općini Dobrinj, Primorsko-goranska županija
 Soline (Mljet), naselje u Općini Mljet, Dubrovačko-neretvanska županija
 Soline (Sali), naselje u Općini Sali, Zadarska županija
 Soline (Župa dubrovačka), naselje u Općini Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija